

Toponyme

Belgique 
 Veulen, nom néerlandais de Fologne, une section de la commune belge de Heers (Limbourg belge)

Pays-Bas 
 Veulen, village de la commune néerlandaise de Venray (Limbourg néerlandais)

Homonymie de localités